Die Polnische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft der Saison 2019/2020 gewann das Team von SKB Litpol-Malow Suwałki als Sieger der Vorrunde. Die Play-offs wurden abgesagt. Es war die 47. Austragung der Titelkämpfe.

Vorrunde

Play-offs

Halbfinale
 SKB Litpol-Malow Suwałki - KU AZS UM Łódź: abgesagt
 ABRM Warszawa - UKS Hubal Białystok: abgesagt

Weblinks
https://pzbad.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=6C34271F-A7E8-4C46-94EA-F2578AB4ED5E&draw=1

Mannschaft 2020
Badminton 2019
Badminton 2020